Bousin steht für

 Bousín, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Boušín, Ortschaft in der Gemeinde Slatina nad Úpou, Okres Náchod, Tschechien